Gadegård kan henvise til flere stednavne i Danmark:

 Gadegård (Hanning Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Hanning Sogn, Ringkøbing-Skjern Kommune
 Gadegård (Ny Sogn) – en bebyggelse i Ny Sogn, Ringkøbing-Skjern Kommune
 Gadegård (Ovtrup Sogn) – en bebyggelse i Ovtrup Sogn, Varde Kommune
 Gadegård (Pedersker Sogn) – en bebyggelse i Pedersker Sogn, Bornholms Regionskommune
 Gadegård (Sønder Nissum Sogn) – en bebyggelse i Sønder Nissum Sogn, Holstebro Kommune
 Gadegård (Vestermarie Sogn) – en bebyggelse i Vestermarie Sogn, Bornholms Regionskommune